Excellence Végétale est une association française (Loi de 1901)  créée en 2009 et qui rassemble un ensemble d'acteurs de la filière horticole (des producteurs, des distributeurs, des organisations professionnelles et des associations de consommateurs de produits horticoles...) 

Cette association a pour but de gérer, défendre et promouvoir les signes officiels et interprofessionnels de la qualité, de l’origine et de l’écoresponsabilité, pour la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Son siège est à Paris, au 44 rue d’Alésia dans le 14e arrondissement.

Organisation 
L'association est gérée par un conseil d'administration dont les administrateurs sont répartis dans 4 collèges (Producteurs, Distributeurs, Présidents de section, entreprises certifiées et Partenaires). Elle est pilotée au quotidien par un Bureau et dispose d’une équipe de 4 salariés.

Sont partenaires et membres de droit de l'association, entre autres :

 La Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières (FNPHP)
 La section horticole de la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop)
 L'Union Française des Semenciers (UFS)
 La Coordination Rurale (CR)
 L’Union française des semenciers (UFS)
 La Fédération française des artisans fleuristes (FFAF)
 Les Jardineries et Animaleries de France (ancienne FNMJ)
 La Fédération nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP) 
 L'Association des libres-services agricoles (Floralisa)
 L'Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)
 La Fédération Française du Paysage (FFP)

Organisme de défense et de gestion des signes officiels 

Excellence Végétale est agréée par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) comme Organisme de défense et de gestion (ODG) pour les Signes officiels d’identification de l’origine et de la qualité (SIQO). Elle est chargée d’élaborer les cahiers des charges des produits et de veiller à leur application par les opérateurs. Dans cet objectif, elle participe à la mise en œuvre des contrôles sur différents plans : élaboration des plans de contrôle, organisation des audits internes et choix d’un Organisme certificateur (OC) pour la réalisation des audits externes. Son rôle est également de défendre, de protéger et de valoriser les produits sous cahier des charges homologués.

Le Label Rouge pour les produits de l’horticulture  

Le Label Rouge garantit la qualité supérieure d’un produit agricole à l’échelle européenne. Pour chaque produit Label Rouge :

 Un cahier des charges détaillé, en vue de garantir une qualité supérieure, est défini collectivement,
 Des plans de contrôles sont rédigés par un organisme certificateur indépendant
 Le cas échéant, un choix diversifié de variétés remarquables est réalisé par un jury spécialisé,
 Un suivi de la qualité supérieure est assuré par la mise en place de jurys de consommateurs.

L'attribution d'un "label rouge", signe de qualité officiel et reconnu en France, facilite la promotion auprès des jardiniers amateurs.

Excellence Végétale assure actuellement la gestion de six cahiers des charges Label Rouge homologués :

 Bulbes à fleurs de dahlias
 Plants de rosier de jardin
Sapin de Noël coupé
 Plants de géraniums
Gazon de haute qualité
Arbres fruitiers de jardin

L’association travaille aussi activement à l’homologation de quatre nouveaux cahiers des charges Label Rouge pour les produits suivants :

 Petits fruits,
 Plantes acidophiles,
 Plants aromatiques
 Plants potagers

L’indication géographique protégée (IGP) 

L’IGP est un signe d’identification de l’Union européenne qui protège officiellement la dénomination d’un produit agricole :

 Originaire d’une zone de production identifiée
 Dont au moins une étape parmi la production, la transformation ou l’élaboration est réalisée sur cette zone
 Dont la qualité ou la réputation est liée à cette origine géographique

L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui apporte une protection à l’échelle nationale mais aussi européenne. Les règles d’élaboration d’une IGP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité).  

Excellence Végétale travaille à l’homologation d’une Indication Géographique Protégée (IGP) concernant le Sapin de Noël du Morvan.

Gestion des signes interprofessionnels 
Depuis 2018, l'Interprofession Horticole Val'hor a confié à Excellence Végétale la gestion de la certification environnementale et sociale française “Plante Bleue” ainsi que de la marque “Fleurs de France”.

La certification environnementale et sociale “Plante Bleue”

La certification “Plante Bleue” garantit la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement dans les entreprises de production horticoles et de pépinières. Elle repose sur trois niveaux progressifs.

 Niveau 1 : auto-évaluation des pratiques de production (sur déclaration de l’entreprise)
 Niveau 2 : certification de bonnes pratiques (délivrée par un contrôle externe conduit par un organisme certificateur indépendant)
 Niveau 3 : certification de résultats (délivrée par un contrôle externe conduit par un organisme certificateur indépendant)
La certification “Plante Bleue” est reconnue au niveau 2 de la certification environnementale des exploitations du Ministère de l’Agriculture (arrêté du 16 février 2012) et permet au niveau 3 l’utilisation de la mention “Haute Valeur Environnementale” (HVE).

Par ailleurs, Excellence Végétale est adhérent à l’association HVE.

La marque “Fleurs de France” 

La marque “Fleurs de France” certifie que les végétaux ont été produits sur le territoire national. La marque est accessible à tous les opérateurs de la filière : producteurs, distributeurs, entreprises du paysage, collectivités...

Le droit d’usage de la marque “Fleurs de France” repose sur un règlement d’usage et est octroyé à l’opérateur après engagement de ce dernier.

Pour accéder à la marque “Fleurs de France”, les entreprises de production horticoles et de pépinières doivent être engagées dans une certification environnementale ou de qualité reconnue (Plante Bleue, Label Rouge, MPS, Charte Qualité Fleur ou Agriculture Biologique)

Voir aussi

Liens internes 
 Label rouge
 Société nationale d'horticulture de France
 INAO
Val'hor

Liens externes 

Site Excellence Végétale
Site Plante Bleue
Site Fleurs de France
Site Val'Hor

Notes et références 

Label rouge
Label rouge